Zgorzelisko – część wsi Poronin
 Zgorzelisko – dzielnica Wrocławia
 Zgorzelisko – polana na szczycie Zgorzelisko w gminie Poronin
 Zgorzelisko – szczyt na Pogórzu Bukowińskim